Boba Fett steht für:

 eine Figur aus Star Wars, siehe Figuren aus Star Wars#Boba Fett
 Anders Lindström (Pseudonym Boba Fett; * 1969), schwedischer Rock-Pianist

Siehe auch:

 Boba Fettt (* 1975), deutscher Rapper
 Jan Delay (eigentlich Jan Phillip Eißfeldt, Künstlername Boba Ffett; * 1976), deutscher Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker